Grote Vermaning (Haarlem), een doopsgezinde kerk in Haarlem
Grote Vermaning (Hindeloopen), een doopsgezinde kerk in Hindeloopen